Objet volant identifié (titre original ) est le quatorzième et dernier épisode de la série télévisée américaine de   créée par Joss Whedon.

Résumé 
L'équipage du   rencontre Jubal Early, un chasseur de primes professionnel et brutal qui ne s'arrête devant rien pour capturer River. Mais celle-ci, ne se sentant plus la bienvenue sur le vaisseau, a pris une nouvelle approche pour échapper aux mains de l'Alliance.

Production

Écriture 
Joss Whedon a été le scénariste principal de cet épisode. L'inspiration pour cet épisode vient de Tim Minear, qui a donné l'idée à Whedon simplement en mentionnant Boba Fett. Whedon a extrapolé cette suggestion pour concevoir le méchant de l'épisode Jubal Early, un , qui partage le nom de Jubal Anderson Early, un général confédéré de la guerre de Sécession américaine.

Casting 
 Richard Brooks

Réalisation 
L'épisode est réalisé par Joss Whedon.

Réception 

Whedon a dit que s'il était forcé de choisir une seule de ses œuvres pour représenter l'ensemble de sa carrière, il choisirait cet épisode, à la fois pour les parallèles philosophiques avec l'existentialisme de Sartre et pour son esthétique.

Critiques 

Noel Murray et Donna Bowman en ont fait une critique.

Thèmes et analyses 

La connexion tactile et spirituelle de River et Early avec les objets physiques reflète une expérience existentielle de la jeunesse de Whedon et son étude ultérieure du roman existentialiste La Nausée de Jean-Paul Sartre.

Lien externe

Notes et références

Références

Bibliographie 
 
 Commentaire audio de l'épisode par le producteur exécutif Joss Whedon

Épisode de Firefly
Épisode de série télévisée réalisé par Joss Whedon
Épisode de série télévisée écrit par Joss Whedon